Групата е съставена от 12 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. При равенство в точките като следващ критерий за подреждане се взима головото съотношение.

Отборът, заел последното място отпада в „Б“ група. Новите отбори в групата са Септември (София) и Спартак (София).

Класиране 

 1. ЦДНА – пълно име Централен дом на народната армия;
 2. Димитрово – днес град Перник.

 Отпада Спартак (Плевен).
 Влизат: Берое (Стара Загора), Марек (Дупница) и Черно море (Варна).
 За следващия сезон съставът на „А“ РФГ ще е от 14 отбора.

Състав на шампиона ЦДНА (София)

Любопитни факти 
 Последните 4 отбора в класирането са с името „Спартак“.
 „Левски“ за първи път от общо два такива случаи в своята история губи 4 поредни шампионатни мача.
 Изпадналият „Спартак“ (Плевен) записва най-тежката загуба в историята си – 2:8 като домакин на „Септември“. Това е и най-глямата победа на „Септември“ като гост.

Голмайстор

Класиране „Б“ РФГ

Единна „Б“ РФГ 

 Отпадат Червено знаме (Павликени) и Ботев (Благоевград).
 Влизат Балкан (Габрово), Академик (Свищов), Левски (Кюстендил) и Миньор (Димитровград).
 За следващия сезон групата ще се състои от 18 отбора.

Източници 
 Българските футболни първенства 1924 – 2003
 bulgarian-football.com – Български футболен архив
 https://web.archive.org/web/20110904060508/http://www.bulgarian-football.com/bg/archive/bpfg/1959-60.html

6